Challes ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Challes, Gemeinde im Département Sarthe

mit Namenszusatz:
 Challes-la-Montagne, Gemeinde im Département Ain
 Challes-les-Eaux, Gemeinde im Département Savoie

Siehe auch:
 Challe
 Schalle
 Schall (Begriffsklärung)